Huétor puede referirse a:

 Huétor, antigua alquería española.

Lugares 
España
 Huétor de Santillán, localidad y municipio de la provincia de Granada.
 Huétor Vega, localidad y municipio de la provincia de Granada.
 Huétor Tájar, localidad y municipio de la provincia de Granada.